Příjmení Krajíček nosí více různých osobností:

Ivan Krajíček (1940–1997) – slovenský herec, zpěvák a moderátor
Jindřich Duchoslav Krajíček (1867–1944) – český malíř a ilustrátor
Libor Krajíček – český sociální geograf
Ludvika Nová-Krajíčková, rozená Nová (1876–1955) – česká lékařka a gynekoložka, manželka Jindřicha Duchoslava Krajíčka
Lukáš Krajíček (* 1983) – český hokejista
Miroslav Krajíček (* 1946) – český politik, poslanec PSP za ODS
Richard Krajicek (* 1971) – nizozemský tenista

jiný význam
malý krajíc

Česká příjmení